kurier – goniec, posłaniec
 Kurier – telewizyjny program informacyjny
 Kurier – nazwa statku parowego z XIX wieku
 Kurier – dziennik wydawany w Austrii
 Kurier – film w reżyserii Władysława Pasikowskiego z 2019
 Kurier – powieść Roberta Muchamore’a z 2004
 Kurier – miesięcznik wydawany w Czerwionce-Leszczynach
 Kurier – singel Krzysztofa Zalewskiego